Ольга Николаевна Соломина, урождённая Андрианова (27 сентября 1931, Москва, СССР — 27 мая 2019, Москва, Россия) — советская и российская театральная актриса, театральный режиссёр, педагог, профессор, журналист, писатель; заслуженный деятель искусств России (1997).

Жена народного артиста СССР Юрия Соломина.

Биография 
Ольга Соломина родилась в Москве 27 сентября 1931 года.

В 1957 году окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, курс Веры Пашенной. Была актрисой Московского ТЮЗа.

В 1970-е годы работала журналистом, и её статьи печатались в газете «Правда», журналах «Крестьянка», «Наш современник», «Сельская молодёжь» и в других изданиях. Повести и очерки собраны в книгу «Белокосовый платок».
С 1981 года начала преподавать в ВТУ им. М. С. Щепкина «Мастерство актёра». С 1996 года — художественный руководитель курса совместно с мужем Юрием Соломиным. Награждена орденом Почёта за работу в училище.

За годы работы в училище Ольга Соломина поставила полтора десятка спектаклей, ещё около двадцати вышли под её руководством совместно с Юрием Соломиным.

Скончалась 27 мая 2019 года в Москве на 88-м году жизни. Похоронена на Троекуровском кладбище (21 уч.).

Режиссёрские работы

Педагогическая деятельность 
За годы педагогической деятельности Ольгой Соломиной подготовлено свыше 200 актёров, многие из которых стали ведущими артистами Малого и других московских театров. Среди её учеников — Ольга Пашкова, Людмила Титова, Елена Харитонова, Инна Иванова, Ольга Лебедева, Виктор Низовой, актёр и режиссёр Олег Фомин.

Личная жизнь 
 Муж — Юрий Соломин (род. 1935), актёр, режиссёр, педагог, художественный руководитель Малого театра. Герой Труда России (2020), народный артист СССР (1988).
 Дочь — Дарья Соломина (род. 1 сентября 1965), пианистка, преподаёт в Лондоне.
 Внучка — Александра Соломина (род. 25 июня 1990), пианистка.
 Правнуки — Фёдор и Юрий.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1997) — за заслуги в области искусства
 орден Почёта (2002) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 орден Дружбы (2009) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и подготовку высокопрофессиональных специалистов в области театрального искусства.

Примечания

Ссылки 
 Юрий Соломин и его любовь на всю жизнь
 Страница Ольги Соломиной на сайте Щепкинского театрального училища
 Ольга соломина биография личная жизнь

Похороненные на Троекуровском кладбище